Бори́с Фёдорович Ба́ринов (31 марта 1947, Нижнеудинск, Иркутская область — 28 января 2007, п. Чистые Ключи, Иркутская область) — игрок в хоккей с мячом (полузащитник), тренер.

Биография 
Самоучка. С 19 лет — в «Локомотиве» (Иркутск), первый тренер В. В. Марциновский. В высшей лиге — 13 матчей, 3 мяча. Впоследствии выступал за команды «Водник» (Усть-Кут), «Юность» (Омск) и «Знамя» (Воткинск). Карьеру игрока завершил в результате тяжёлой травмы. 

С 1975 года на тренерской работе. Работал в командах первой лиги «Знамя» (Воткинск), «Лесохимик» (Усть-Илимск), «Водник» (Усть-Кут), в хоккейной школе иркутского «Локомотива», тренировал женскую команду «Рекорд» (Иркутск). Главный тренер «Сибсканы» (Иркутск) — 1998—2000. При его участии команда завоевала серебряные (1998) и дважды бронзовые (1995, 1999) медали чемпионата России. Под его руководством «Локомотив» (Иркутск) — чемпион (1987) и бронзовый призёр (1988) Клуба «Плетёный мяч», чемпион IX зимней Спартакиады народов РСФСР (1989), чемпион I Молодёжных игр (1989). С декабря 2004 по май 2005 — главный тренер ДЮСШ «Байкал-Энергия». С 2005 — тренер «Лесохимика», с 2006 — тренер «Байкал-Энергии» В числе воспитанников — А. А. Баженов, А. А. Негрун.

Погиб 28 января 2007 года на 28 километре Култукского тракта, возвращаясь из Байкальска — автомобиль, за рулем которого он был, ушёл в занос и опрокинулся.

Статистика выступлений в высшей лиге

Тренерская карьера

Ссылки 
 Профиль на сайте Bandysidan
 Собственное мнение Бориса Баринова

Погибшие в автомобильных катастрофах
Хоккеисты с мячом СССР
Тренеры по хоккею с мячом СССР
Тренеры по хоккею с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Знамя-Удмуртия»
Игроки КХМ «Юность»
Тренеры КХМ «Знамя-Удмуртия»
Тренеры КХМ «Лесохимик»
Тренеры КХМ «Рекорд»
Тренеры КХМ «Байкал-Энергия»